Arganda är en ort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Arganda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arganda är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Terrängen runt Arganda sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Arganda. Runt Arganda är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrejón de Ardoz,  km norr om Arganda. Trakten runt Arganda består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid